Kabinett Hasler II steht für:
* Kabinett Adrian Hasler II, liechtensteinische Regierung seit 2017
 Kabinett Otmar Hasler II, liechtensteinische Regierung von 2005 bis 2009